

Sigle 
 Small Screen Rendering – tecnologia di Opera
 Società svizzera di radiotelevisione – ente radiotelevisivo pubblico svizzero
 Sum of Squared Residuals – somma dei quadrati residui
 Surveillance Secondary Radar – radar secondario di sorveglianza nel controllo aereo
 Servizio sanitario regionale
 Simple Sequence Repeat – (sequenza semplice ripetuta): marcatori molecolari costituiti da ripetizioni di 2-6 bp di DNA
 Scipsciarop - (S)cip(S)cia(R)op - Gruppo a capo del Quartiere Torinese, San Salvario.

Codici 
 SSR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sara (Vanuatu)
 ssr – codice ISO 639-3 della lingua dei segni svizzera-francese